Anhalt – kraina historyczna
 Anhalt Süd – była nazwa gminy w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Osoby:
 Heinrich Wilhelm von Anhalt – niemiecki podporucznik
 Stefanie Anhalt – niemiecka dziennikarka

Księstwa:
 Księstwo Anhalt
 Anhalt-Bernburg
 Anhalt-Dessau
 Anhalt-Köthen

Zobacz też:
 Anhalt-Köthen (herb szlachecki)
 Anhalt-Bitterfeld
 Anhalt-Zerbst
 Magdeburg-Anhalt
 Saksonia-Anhalt
 Südliches Anhalt
 Südliches Anhalt
 Zerbst/Anhalt